Bogdan Stamenković – calciatore serbo
 Miloš Stamenković – calciatore serbo
 Saša Stamenković – calciatore serbo